Berk Oktay – attore e modello turco
 Fuat Oktay – politico, funzionario e accademico turco
 Metin Oktay – calciatore turco